Amerikai Egyesült Államok
 Crane (Indiana)
 Crane (Missouri)
 Crane (Oregon)
 Crane (Pennsylvania)
 Crane (Texas)
 Crane (Virginia)
 Crane (Washington)
Személyek
 Crane – amerikai trombitás és énekes
 Crane Brinton – amerikai történész
 Crane Kenney – a Major League Baseball egyik vezetője
 Crane Wilbur – amerikai író, színész és rendező